El término Tyrant puede hacer referencia a:

 Tyrant, un tipo de enemigo perteneciente a la franquicia de videojuegos Resident Evil.
 Tyrant (2014), serie de televisión estadounidense creada por Gideon Raff.
 Tyrant, personaje ficticio de Marvel Comics, heraldo de Galactus.
 Tyrant, antiguo nombre de la banda estadounidense de doom metal Saint Vitus.
 Tyrant, antiguo nombre de la banda alemana de thrash metal Kreator.
 Tyrant, banda australiana de hard rock/heavy metal.
 Tyrant, banda japonesa de black metal sinfónico.